Ursoaia se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Ursoaia - sat în comuna Lebedenco, raionul Cahul
 Ursoaia - comună în raionul Căușeni
 Ursoaia Nouă - sat în comuna Tănătarii Noi, raionul Căușeni
 Localități din România
 Ursoaia — localitate din județul Argeș
 Ursoaia — localitate din județul Bacău
 Ursoaia — localitate din județul Buzău
 Ursoaia — localitate din județul Dolj
 Ursoaia — localitate din județul Gorj
 Ursoaia — localitate din județul Iași
 Ursoaia — localitate din județul Mureș
 Ursoaia — localitate din județul Olt
 Ursoaia — localitate din județul Vaslui
 Ursoaia — localitate din județul Vâlcea
 Ursoaia — localitate din județul Vrancea
 Localități din Ucraina
 Ursoaia — localitate din raionul Storojineț, regiunea Cernăuți

Vezi și 
 Râul Ursoaia (dezambiguizare)

 Urs (dezambiguizare)
 Ursa (dezambiguizare)
 Urși (dezambiguizare)
 Ursu (dezambiguizare)
 Ursul (dezambiguizare)

Toponime românești